Соумс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соумс, Кристофер (1920—1987) — британский политический деятель, губернатор Родезии.
 Соумс, Мэри — младшая дочь и последний ребёнок сэра Уинстона Черчилля и его жены Клементины, баронесса.